Marisa Grisotto – (1938-2013), cestista italiana
 Silvana Grisotto – (1941-2012), cestista italiana